Szyłowo – nazwa kilkudziesięciu miejscowości w Rosji, m.in.:
 Szyłowo – wieś w osiedlu wiejskim Bieżanickoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Szyłowo – wieś w osiedlu wiejskim Czichaczowskoje rejonu bieżanickiego w obwodzie pskowskim
 Szyłowo – wieś w osiedlu wiejskim Lubawiczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

Miejscowości na Białorusi 
 Szyłowo – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Achremowce.
 Szyłowo – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.
 Szyłowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.